Tinghir är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Souss-Massa-Draâ, i den nordöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Tinghir ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tinghir är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Tinghir. Runt Tinghir är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Tinghir är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Souss-Massa-Draâ